Paternostro puede referirse a:
 Paternostro (glaciar), glaciar de la Antártida.
 Néstor Paternostro, director de cine argentino.